Крусилха има више значења:

 Крусилха (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Крусилха (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику